Милад ( — «рождение») — слово персидского происхождения, в персидском языке может иметь несколько значений и использоваться и как имя собственное, и как нарицательное.

Милад — славянское имя - милый богине Ладе(следует помнить, что большинство учёных считают Ладу научной фикцией, а не настоящей богиней славянского пантеона).

Известные носители 
 Милад — персонаж эпоса Шахнаме.
 Милад Эсрафили — французский футболист иранского происхождения.
  — афганский футболист.
 Милад Александрович Сюткин — отец Валерия Сюткина.

См. также 
 Бордже Милад — башня в Тегеране.
 Милада — славянское женское имя.
 Милада Шубертова
 Милада Горакова

Примечания 

Персидские имена